New Hope Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 New Hope Township (Arkansas)
 New Hope Township (Iowa)
 New Hope Township (South Dakota)